Станислав Романович Ростворовский (Растворовский, , 1858—1888) — российский художник польского происхождения.

Биография

Родился в селе Ковалевщизна близ Белостока. В 1874—1876 годах учился в Варшавском реальном училище. В 1878 году поступил в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге. В 1882 году получил малую серебряную медаль за художественные работы по натурному живописному классу. В 1883 году просил разрешения временно заниматься в батальном и пейзажном классах. В том же году ему была присвоена малая золотая медаль за программу «Фетида, принесшая оружие, сделанное Вулканом для Ахиллеса, которого она застает плачущим над телом Патрокла».

В 1884 году Ростворовскому была присвоена большая золотая медаль и звание классного художника первой степени по живописи за картину «Послы Ермака у Красного крыльца перед царём Иоанном Грозным». На картине запечатлён момент, когда послы Ермака во главе с атаманом Иваном Кольцо подносят царю поклон от Ермака и «гостинец»: «Посылаю те в гостинец всю Сибирскую страну, дай прощенья Ермаку!». Грозный царь Иван Васильевич повел себя, как в песнях поётся, – «сменил гнев на милость, простил удалых разбойников и по заслугам пожаловал». В настоящее время картина хранится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Как пенсионер (стипендиат) Академии художеств выехал за границу. Посетил Вену, Мюнхен, был в Испании и Италии. Умер в Кракове в 1888 году.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сведения о картине «Послы Ермака..» и Ростворовском на сайте Ekburg.tv
 Биография Ростворовского на польском языке в Polski Słownik Biograficzny

Художники России XIX века
Выпускники Императорской Академии художеств
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1858 году
Умершие в 1888 году
Умершие в Кракове